Ледоко́л — самоходное специализированное судно, предназначенное для различных видов ледокольных операций с целью поддержания навигации в замерзающих бассейнах. 

К ледокольным операциям относятся: проводка судов во льдах, преодоление ледовых перемычек, прокладка канала, буксировка, околка, выполнение спасательных работ. Существует два способа преодоления ледяных препятствий: путём разрезания льда острым и подкреплённым форштевнем с последующей раздвижкой образовавшейся полыньи либо путём продавливания и раскрашивания льда весом судна. Это различие непосредственно подтверждается формой корпуса и находит своё отражение в исторически закреплённом разделении судов ледового плавания на ледоколы и ледорезы. Последний из этих терминов широко применялся во время интенсивного освоения Северного морского пути в начале XX века.

История ледоколов

Буксируемые ледокольные средства 
Испокон веков в северных регионах для расчистки протоки применяли «ледокольные лодки» («ледокольные сани»). Это была длинная плоскодонная лодка, на корме которой складывали тяжёлый груз. На лед вытягивали лёгкий нос лодки, а при вытягивании тяжёлой кормы лед подламывался. Так лодку тянули вперед, разламывая лед её весом.

Первые документальные сведения о специализированных судах для расчистки фарватера от льда датированы 1383 годом в Голландии. Существует гравюра 1733 года, показывающая использование такого судна на голландских каналах. Оно представляло собой плоскодонную баржу, буксируемую лошадьми вдоль берега. Нос баржи был плоским и широким. По всей ширине плоского носа стояло несколько металлических гребней, вспарывавших лед. Обломки льда выталкивались под баржу и всплывали за ней.

Паровые ледоколы 

С появлением паровых двигателей стали появляться разнообразные проекты ледокольных судов. Поскольку основным движителем паровых судов в то время было бортовое гребное колесо то надо было разрушать лед перед колесом. В связи с этим появились проекты судов, разламывающих лед ударами тяжёлых предметов. В 1837 году в Филадельфии (США) был построен деревянный колёсный пароход «City Ice Boat No. 1», предназначенный для колки льда в гавани. Помимо усиленной носовой оконечности на пароходе смонтировали специальное подъемное устройство, с помощью которого на лед бросали тяжёлые гири. «Гиревые» ледоколы получили определенное распространение до изобретения ледоколов современного типа.

Первым в мире ледокольным судном современного типа стал российский буксирный пароход «Пайлот», построенный в 1864 году. Он представлял собой портовый буксир с переделанной носовой частью, позволявшей наползать на лед и ломать его собственным весом судна, по примеру поморских судов.

Во время холодной зимы 1870/1871 годов власти Гамбурга купили чертежи «Пайлот» и построили ледокол «Айсбрехер-1» (; буквально — «разрушитель льда»).

Позже появились и другие суда подобного типа. Речной «Саратовский ледокол» построен в 1896 году английской фирмой Армстронг по заказу Рязано-Уральской железной дороги для обеспечения действия переправы через Волгу у Саратова. Той же фирмой были построены для России ледоколы «Байкал» (1899) и «Ангара» (1900) для обеспечения работы железнодорожной переправы через Байкал.

Первым в мире арктическим ледоколом стал построенный на верфи Armstrong Whitworth «Ермак» (1898 год — эксплуатировался Балтийским флотом до 1964 года). В 1917 году в Англии был построен «Святогор» (с 1927 года носит имя «Красин» в честь советского полпреда в Лондоне Л. Б. Красина, добившегося его передачи СССР). В 1942 году в составе конвоя PQ-15 «Красин» прошёл из исландского порта Рейкьявик в Мурманск, эксплуатировался Северным морским пароходством и Мурманским морским пароходством.

Современные ледоколы 
Балтийский завод (Санкт-Петербург) построил с 1921 по 1941 год 8 ледоколов, в том числе «И. Сталин», «В. Молотов», в период 1956—1958 завод построил 10 речных ледоколов, с 1974 года завод построил серию атомных ледоколов типа Арктика.

Первым в мире ледоколом с атомной энергетической установкой стал ледокол «Ленин» построенный в 1959 году, в 1974 году после схода со стапелей Балтийского судоремонтного завода в Ленинграде были завершены ходовые испытания второго атомного ледокола — «Арктика», который стал головным в одноимённой серии крупнейших ледоколов мира. В августе 1977 г. этот ледокол дошёл до вершины планеты - совершил поход к Северному Полюсу.

В 1988 году был построен советский лихтеровоз «Севморпуть», в мире крупнейшее ледокольно-транспортное судно и одно из четырёх торговых судов с ядерной силовой установкой.

В ноябре 2013 года был заложен на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге и 16 июня 2016 года был спущен на воду новый самый большой и мощный двухреакторный ледокол в мире, который вновь получил имя «Арктика» и стал головным из новой серии атомных ледоколов ЛК-60Я..

Конструкция ледоколов 
Корпус судна обычно делается бочкообразным, со специальным ледовым усилением в районе ватерлинии (ледовый пояс), «ледокольной» формой носовой и М-образной формой кормовой оконечности, а энергетическая установка — дизельная или атомная паротурбинная с электрической передачей.

Такая конструкция корпуса обеспечивает его повышенную прочность, способность противостоять воздействию льда: устойчивость к истиранию в районе ватерлинии а также возможным сжатиям в ледовых полях. Форма носа позволяет с ходу выползать на кромку льда, разламывая его своим весом. М-образная в плане форма кормы используется для обеспечения возможности буксировать другое судно «на усах», когда нос буксируемого судна размещается в углублении кормовой оконечности (и при этом буксируемое судно может «подталкивать» ледокол). Вместе с тем, классическая бочкообразная конструкция корпуса, хорошо работающая во льдах, придаёт ледоколу не самые лучшие мореходные качества: на волне в свободной воде его может довольно сильно и резко качать.

Применяемая на ледоколах дизель-электрическая (или атомная турбо-электрическая) установка сама по себе обеспечивает судну высокую манёвренность (на более старых ледоколах ставили паровые машины с непосредственной передачей) и возможность варьировать мощность. Современные отечественные ледоколы, включая и атомные, строятся с тремя гребными винтами. Это также направлено на повышение манёвренности и живучести пропульсивной установки судна. Кроме того, силовая установка должна обеспечивать судну повышенную автономность, потому что при работе во льдах дозаправка практически невозможна (ледоколы с паровыми машинами не могли пройти без дозаправки всю трассу Северного Морского пути).

Применение ледоколов 

Ледоколы применяются для самостоятельной доставки грузов в труднодоступные районы Арктики и Антарктики, эвакуации и доставки экспедиций на научные станции, а чаще всего для прокладки судоходного пути другим судам, следующим за ледоколом.

Ледоколы внесли значительный вклад в освоение Северного морского пути.

Наибольшим ледокольным флотом обладают Россия, США, Канада, Финляндия, Швеция.

Ранее США имели 7 ледоколов, а в настоящее время — 3, из которых только один тяжёлый. Россия имеет 40 ледоколов, а ещё 11 находятся в стадии планирования или строительства. В настоящее время у России есть четыре действующих атомных ледокола —  «Ямал», «50 лет Победы», «Таймыр» и «Вайгач». Ожидается утилизация пяти атомных ледоколов — «Арктика», «Россия», «Советский Союз», «Сибирь» и «Россия». Также у России есть единственный в мире атомный лихтеровоз «Севморпуть».

Ледоколы в России сегодня 

Ледокольный флот России включает мощные атомные ледоколы, а также дизельные ледоколы.

По данным на 2011 год, всего в России эксплуатировалось 5 атомных и 39 дизель-электрических ледоколов; один атомный ледокол «Советский Союз» находился в ремонте.

Из-за старения ледокольного флота и задержек построения новых ледоколов примерно к 2015 году в России могла возникнуть так называемая «ледовая пауза». 31 января 2007 года в России был достроен ледокол «50 лет Победы».

1 октября 2005 премьер-министр России Михаил Фрадков подписал распоряжение о передаче ледокола «50 лет Победы» в доверительное управление ОАО «Мурманское морское пароходство» до 27 августа 2008 года. После указанной даты ледокол перешёл в управление ФГУП «Росатомфлот».

Всего, по сообщениям Министерства транспорта, Россия нуждается в 6 атомных ледоколах. При этом срок строительства одного ледокола составляет около 8 лет.

Атомный ледокольный флот позволяет доставлять по Северному морскому пути ежегодно 5 млн тонн груза; реальный грузопоток составляет 1,2 млн тонн. Основная часть грузопотока приходится на Норильский промышленный район. В период с 2006 по 2009 год «Норильский никель» сформировал собственный арктический флот из нескольких крупных транспортных судов усиленного ледового класса, способных идти во льдах толщиной 1,5 метра, и практически перестал нуждаться в услугах ледоколов.

Действующие дизельные ледоколы мощностью 10 МВт и выше

Ледоколы в филателии

См. также 
 Ледоколы России
 Ледовый класс

Примечания

Литература

Ссылки 

 «Современные ледоколы» — статья о принципах конструкций ледоколов
 Флотилия Р. У.ж.д.
 Атомный ледокол «Ямал»
 Как устроен атомный ледокол? Виртуальная экскурсия

 
Изобретения США
Изобретения Российской империи